Full Circle může znamenat:

 Full Circle (EP, Deadmau5) – EP kanadského interpreta elektronické taneční hudby, Deadmau5e,
 Full Circle (album) – druhé studiové album americké rockové skupiny The Doors.